Gal Koren (né le  à Domžale en Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovéno-croate. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HDD Olimpija Ljubljana, il poursuit son apprentissage au HC České Budějovice en République tchèque puis à l'Adler Mannheim en Allemagne. Il est choisi au deuxième tour, en soixante-quatrième position par les Rockets de Kelowna au cours de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et évolue une saison dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Rockets. Il passe professionnel en 2011 avec le KHL Medveščak, pensionnaire de l'EBEL, l'élite autrichienne. Koren remporte le championnat de Croatie avec l'équipe réserve du KHL Medveščak. Le club intègre la KHL en 2013.

Carrière internationale 
Il représente la Slovénie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il prend part à son premier championnat du monde en 2013.

Roller in line hockey 
Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection de Slovénie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011|| Rockets de Kelowna|| LHOu|| 36|| 1|| 2|| 3|| 24|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012|| KHL Medveščak|| EBEL|| 40|| 2|| 2|| 4|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || KHL Medveščak|| Prvenstvo Hrvatske|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| KHL Medveščak || EBEL || 44|| 5|| 5|| 10|| 12||  6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2013-2014|| KHL Medveščak || KHL || 23|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 15|| 4|| 4|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HKM Zvolen || Extraliga slovaque || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 34|| 2|| 6|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HDD Olimpija Ljubljana || Slovénie || 2|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Manchester Storm || EIHL || 17|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 32 || 2 || 1 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HDD Olimpija Ljubljana || Slovénie || - || - || - || - || - || 7 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2016-2017 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 39|| 3|| 8|| 11|| 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Olimpija Ljubljana  || Ligue slovène || 4|| 3|| 3|| 6|| 4|| 8|| 4|| 3|| 7|| 25
|-
| 2017-2018 || HK Olimpija Ljubljana || AlpsHL || 26|| 6|| 14|| 20|| 14|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 6|| 2|| 6|| 8|| 2|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2018-2019 || HK Olimpija Ljubljana || AlpsHL || 40|| 19|| 26|| 45|| 15|| 16|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
| 2019-2020 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 8|| 3|| 8|| 11|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2019-2020 || HK Olimpija Ljubljana || AlpsHL || 43|| 25|| 20|| 45|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HK Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 8|| 6|| 2|| 8|| 0|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2020-2021 || HK Olimpija Ljubljana || AlpsHL || 21|| 7|| 4|| 11|| 8|| - || - || - || - || -

Références 

Naissance en janvier 1992
Naissance en Slovénie
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur croate de hockey sur glace
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HKm Zvolen
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Manchester Storm